RRL steht als Akronym für:

 Rübenreinigungslader, ein landwirtschaftliches Gerät
 RRL oder Double RL, eine Modemarke der Ralph Lauren Corporation
 R.R.L., die Reichsrangliste der deutschen Schutzpolizei und Gendarmerie zwischen 1941 und 1944, ein mehrbändiges Verzeichnis aller damals aktiven Offiziere

RRL